TIZ steht für:
 Technologie- und Innovationszentrum, siehe bspw. Technologie- und Innovationszentrum Darmstadt
 Tari Airport (IATA-Code), Tari (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea
 Tsunami Inundation Zone
 Taganrogskiy Instrumentalniy Zavod Nr. 65, sowjetischer Motorradhersteller
 Transparency International Zambia

Tiz ist der Familienname folgender Personen:
 Katy Tiz (* 1988), englische Singer-Songwriterin

Tiz